Hiyama (subprefectuur) - subprefectuur van de prefectuur Hokkaido, Japan
 Hiyama (district) - district binnen bovenstaand subprefectuur